Das BildBet German Masters 2022 war ein Snookerturnier der Snooker Main Tour der Saison 2021/22. Vom 26. bis 30. Januar traten die Profispieler in Berlin an. Es war das 12. Masters seit 2011 und mit Ausnahme des Vorjahrs, wo wegen COVID-19 fast alle Turniere im englischen Milton Keynes ausgetragen wurden, war das Tempodrom der Austragungsort in der deutschen Hauptstadt. Es war das erste Turnier, das nach Lockerung der Pandemiemaßnahmen außerhalb von Großbritannien stattfand.

Dem Thailänder Thepchaiya Un-Nooh gelang in seinem Auftaktmatch in der Qualifikation ein Maximum Break. Für ihn selbst war es das dritte 147-Punkte-Break und in der Geschichte des German Masters war es das 10. „perfekte Break“.

Zuletzt hatte Judd Trump das German Masters zweimal in Folge gewonnen. 2022 schied er aber im Viertelfinale gegen Zhao Xintong aus, der schließlich das Finale erreichte, wo er auf Yan Bingtao traf. Es war das zweite Mal nach dem Shanghai Masters 2013, dass zwei Spieler aus der Volksrepublik China das Endspiel eines Profiturniers bestritten. Zhao, der zwei Monate zuvor mit der UK Championship sein erstes Turnier gewonnen hatte, besiegte Yan mit 9:0. Einen „whitewash“ (Zu-null-Sieg) hatte es in der Snookergeschichte in einem Ranglistenturnier in einem Endspiel über zwei Sessions zuvor erst zweimal gegeben.

Preisgeld 
Beim Preisgeld gab es gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung.

Zum dritten Mal war das Turnier auch Teil der „European Series“ von BetVictor. Bei acht Turnieren ist der Wettveranstalter Namenssponsor, das German Masters war das fünfte Turnier. Wer bei allen Turnieren insgesamt am besten abschneidet, bekommt noch einmal 150.000 £ zusätzlich.

Hauptrunde 
Am Mittwoch, den 26. Januar begann das Hauptturnier in Berlin mit den 32 Spielern, die im Oktober 2021 die beiden Qualifikationsrunden überstanden hatten.

Wie in der Qualifikation galt für die ersten drei Runden der Modus Best of 9 (5 Gewinnframes). Im Halbfinale gewann, wer zuerst 6 (Best of 11), im Finale, wer zuerst 9 Frames (Best of 17) gewonnen hat.

Finale

Qualifikation 
Erstmals wurde die Qualifikation für ein Ranglistenturnier in Cannock nördlich von Birmingham ausgetragen. Vom 18. bis 26. Oktober 2021 wurden im Chase Leisure Centre zwei Qualifikationsrunden ausgetragen, bis die 32 Spieler feststanden, die Ende Januar 2022 in Berlin antraten. Für einen Sieg benötigte jeder Spieler in jeder Partie 5 Frames (Modus Best of 9).

A = Amateurspieler (während der Saison 2021/22 nicht auf der Main Tour)

Century-Breaks

Hauptrunde 
19 Spieler spielten 30 Frames mit mindestens 100 Punkten. Das höchste mit 136 erzielte Sam Craigie, die meisten spielte Mark Allen mit fünf.

Qualifikation 
In den zwei Qualifikationsrunden wurden insgesamt 74 Centurys erzielt. 46 Spielern gelang mindestens einmal ein dreistelliges Break. Dem Thailänder Thepchaiya Un-Nooh gelang in seinem ersten Spiel ein Maximum Break. Trotzdem verlor er mit 3:5 und schied aus.

Quellen

Weblinks 
 2022 German Masters bei CueTracker

2022
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Berlin
Tempodrom